Me’ir Argow
 Me’ir Awizohar
 Me’ir Ja’ari
 Me’ir Kohen (polityk)
 Me’ir Kohen-Awidow
 Me’ir Pa’il
 Me’ir Talmi
 Me’ir-Dawid Lewenstein
 Jehuda Ben-Me’ir
 Szelomo-Jisra’el Ben-Me’ir